Не следует путать с хип-хоп-дуэтом Outkast.

Аутка́ст — российская метал-группа из Санкт-Петербурга, основанная в 2019 году бывшими участниками группы Amatory: Игорем Капрановым (IGOR), Александром Павловым (ALEX) и Дмитрием Рубановским (JAY).

История 
О создании группы «Ауткаст» музыканты объявили в начале ноября 2019 года. В состав коллектива вошли бывшие участники группы Amatory: вокалист Игорь Капранов и гитаристы Александр Павлов и Дмитрий Рубановский. В концертный состав также входили бас-гитарист Михаил Прокофьев (Grenouer) и барабанщик Григорий Синяков (экс-«Почтовая служба Бангкока»).

13 ноября был выпущен дебютный сингл «Феникс». Первые концерты коллектива состоялись на разогреве у группы Guano Apes: 16 ноября 2019 года в питерском клубе Aurora Concert Hall и 17 ноября в московском клубе Adrenaline Stadium.

1 декабря в Санкт-Петербурге и 5 декабря в Москве состоялись первые сольные концерты-презентации группы, где помимо самого выступления музыканты ответили на вопросы поклонников. На первых концертах наряду с новыми песнями группа исполнила кавер на Smack My Bitch Up группы The Prodigy и песни «Осколки» и «Снег в аду» из репертуара Amatory.

6 декабря был начат сбор средств для записи дебютного альбома на сайте Planeta.ru. За 13 дней была собрана необходимая сумма — 1,2 млн рублей. К моменту окончания проекта на «Планете», 14 марта 2020 года, группа собрала более 2,1 млн рублей.

9 декабря был выпущен второй сингл «Пустота», а 12 декабря вышел концертный клип на эту песню.

На Новый год Ауткаст подарила своим фанатам клип «Зал Ожидания 2020» с шуточным треком в стиле дэткор.

10 марта 2020 года был выпущен сингл «Один из нас», а 16 апреля вышел клип на эту песню, который стал первым художественным клипом группы.

28 июля 2020 года был выпущен дебютный альбом «Ультра». Микшированием альбома занимался Николай Баженов. Мастеринг для CD и винила сделал именитый саунд-продюсер Джейкоб Хенсен, ранее работавший с музыкантами Ауткаст на культовых альбомах группы Amatory «Неизбежность» и «Книга мёртвых» и группы Stardown «Insi Deus» и «Venom».

Состав 
 Игорь Капранов — вокал 
 Александр Павлов — гитара, сэмплы, клавишные 
 Дмитрий Рубановский — гитара 

Бывшие участники
 Григорий Синяков — ударные 
Михаил Прокофьев — бас-гитара 
Павел Лохнин — ударные 

Концертные участники
 Марк Миронов — ударные

Дискография

Студийные альбомы 
 2020 — Ультра

Синглы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Группы альтернативного метала России
Металкор-группы России
Ню-метал-группы
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2019 году
Супергруппы